Джуринська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Джуринська сільська рада — Вінницька область, Шаргородський район
 Джуринська сільська рада — Тернопільська область, Чортківський район